Tân Châu, distretto della provincia di An Giang
Tân Châu, municipalità (trấn thuộc huyện) e capitale del distretto omonimo della provincia di An Giang
Tân Châu, distretto della provincia di Tay Ninh
Tân Châu, capitale del distretto omonimo della provincia di Tay Ninh